Проспект Октября  — одна из улиц города Стерлитамака. Расположена в Западном районе города. Также проходит по Уральскому микрорайону, Курчатовскому микрорайону, микрорайону Треугольник и микрорайону Трёхлистник. Начинается от Октябрьского кольца, потом упирается в улицу Артёма. Длина 1,76 км. Названа в честь 50-летия Октября.

История 
Территория улицы (и всего города) находилась на земле башкирского племени юрматы. К началу строительства улицы местность представляла степь. Начало строительства улицы (1965—1975 годы) положил План Совета Министров СССР о построении в Стерлитамаке промышленного центра.

Транспорт 
По улице курсируют маршруты автобусов № 1, 2, 14, 14а, 18а, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 36, 38, 41, троллейбусов № 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 10, 13, 14 и маршрутные такси (в списке маршрутов автобусов). По праздникам улица перекрывается для проведения мероприятий.

Инфраструктура 
На улице располагаются:

 Городской дворец культуры (ГДК, бывший Дворец культуры «Каучук») — дом 35
 Уфимский государственный нефтяной университет (филиал) — дома 2, 4
 Банк «Социнвестбанк» (филиал) — дом 71
 Книжный магазин «Библиосфера» — дом 59
 Банк ВТБ (филиал) — дом 9а
 Администрация городского округа «город Стерлитамак» (мэрия города) — дом 32
 Банк «Башинвестбанк» — в пристройке к дому 9
 Универмаг «Октябрьский» — дом 9
 Боулинг-клуб «Заря» — дом 31 — закрыт
 Городская налоговая инспекция — дом 34
 Магазин бытовой техники и электроники «Корпорация Центр» — дом 75
 Фирменный магазин фабрики «Одежда» — дом 73
 Ресторан турецкой и узбекской кухни «Мадина» — дом 71
 Бистро «Капитоль» — дом 59
 Кафе «Ватрушкин» — дом 43
 Спортивный магазин «Чемпион» — дом 43
 Книжный магазин «От А до Я» — дом 43
 Магазин «Темле» — дом 31
 Туристическое агентство «Глобус» — дом 33
 Кулинария «Темле» — дом 31
 Парикмахерская «Кудесница» — дом 29
 Магазин инструментов «Крепёж» — дом 29
 Магазин «Ромашка» — дом 27
 Кинотеатр «Пионер» — дом 67
 Парикмахерская «У Платоши» дом 17
 Парикмахерская «Фасон» — дом 31
 Аптека «21-й век» (ООО «Норис») — дом 17
 ЖЭУ № 8 — дом 7
 Спорткомплекс «ОПНХЗ» — дом 5а
 Магазин «Семёрочка» — дом 8
 Бар — дом 8
 Туристическое агентство «Самолёт» — дом 8
 Стоматологическая больница — дом 22
 Детская школа искусств — дом 26
 Салон одежды «Мехх» — дом 71
 Абсолют-банк — дом 33
 Библиотека — дом 30
 Магазин бытовой техники «Samsung» — дом 30
 Детская библиотека — дом 43
 Русьбанк — дом 59

Парки и скверы 
 Сквер войнов-интернационалистов Афганистана
 Сквер имени Г. К. Жукова

Памятники 
 Памятник Неизвестному солдату (Вечный Огонь) — скульптор Михаил Павлович Шабалтин, памятник построен в 1967 году, в этом же году зажгли Вечный Огонь.
 Аллея славы (в Сквере имени Г. К. Жукова)
 Памятник войнам-интернационалистам (в Сквере войнов-интернационалистов)

Октября
Октября